Schöneberger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Schöneberger (* 1974), deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Hans Schöneberger, deutscher Musiker
 Heinz Schöneberger (1938–1965), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Joachim Schöneberger (* um 1950), deutscher Filmproduzent

Siehe auch:
 Schönberger
 Schöneberg
 Schönenberg
 Schönenberger